Ел Аоркадо има више значења:

 Ел Аоркадо (Текозаутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Аоркадо (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику